La coupe de Malaisie féminine de football est une compétition féminine de football opposant les provinces malaisiennes.

Histoire

Palmarès

Notes et références 

Compétition de football en Malaisie
Compétition féminine de football
Coupe nationale de football